Иван Хайме Пахуэло (; 26 сентября 2000, Малага, Испания) — испанский футболист, полузащитник  клуба «Фамаликан».

Клубная карьера 
Хайме — воспитанник клуба «Малага» из своего родного города. В 2017 году для получения игровой практики Иван начал выступать за дублирующий состав. В 2018 году в поединке Кубка Испании против «Альмерии» Хайме дебютировал за основной состав. 12 июня 2020 года в матче против «Уэски» он дебютировал в Сегунде. Летом 2020 года Хайме перешёл в португальский «Фамаликан». 18 октября в матче против «Фаренсе» он дебютировал в Сангриш лиге.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Фамаликан»